Kathan ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Kathan (* 1953), österreichischer Schriftsteller
 Klaus Kathan (* 1977), deutscher Eishockeyspieler

 Stephan August Ottmar Kathan (* 1860; † 1935), deutscher Missionar und Sprachforscher in Chile

Siehe auch:
 Katan, Kattan, Catan
 Kathanhaus